

Чизано (Аляска) — переписна місцевість (CDP) в окрузі Вальдес-Кордова штату Аляска

Чизано-Бергамаско — муніципалітет у регіоні Ломбардія, провінція Бергамо
 Чизано-суль-Нева — муніципалітет у регіоні Лігурія, провінція Савона

Див. також 

 Чинзано